Der Challenger of Dallas 2014 war ein Tennisturnier, das vom 3. Februar 2014 bis 8. Februar 2014 in Dallas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. Februar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Dennis Nevolo
 Evan King
 Justin S. Shane
 Nicolas Meister

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Jason Jung
 Wilson Leite

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Dallas